Falce – attrezzo agricolo
 Falce – simbolo araldico
 Falce – arma
 Falce – sepimento della dura madre che divide gli emisferi cerebrali in destro e sinistro
 Falce – asterismo
 La falce – opera lirica composta da Alfredo Catalani nel 1875

Pagine correlate 
Falcetto
Falce e martello

Altri progetti